Dendryt – element neuronu
 Dendryt – agregat drobnych kryształów
 Dendryt – w teorii grafów graf, który jest acykliczny i spójny

Zobacz też 
 Dendryt wrocławski
 Kolec dendrytyczny